Бру́фельдт () — шведская фамилия.

Известные носители 
  (1868—1928) — финский политик.
 Бруфельдт, Вендла (1863—1945) — финская художница.
 Бруфельдт, Йоханнес (1861—1921) — финский писатель, журналист, переводчик.
  (1869—1936) — шведский киноактёр.
  (1881—1968) — шведская киноактриса.